Assedio di Agrigento (406 a.C.)
Assedio di Agrigento (210 a.C.) ad opera del console romano Marco Valerio Levino